Leveelahti ist der Name von

 Helena Leveelahti (* 1999), finnische Diskuswerferin
 Tarja Leveelahti (* 1970), finnische Sprinterin